Sovetski (russe Советский) (masculin), Sovetskaïa (féminin), Sovetskoïe (neutre), Sovetskiïe  (pluriel) est le nom d'un certain nombre de lieux et d'unités administratives en Russie. Le nom fait référence à la désignation de l'État « Union Soviétique » ou au mot russe « Soviet ».

Lieux 
Sovetski peut faire référence à:
 Sovetski (oblast de Léningrad), commune urbaine située sur l'isthme de Carélie.
 Sovietski (raïon de Sovietski), ville de la Crimée.
 Sovetski (Khantys-Mansis), ville du District autonome des Khantys-Mansis–Iougra
 Aéroport de Sovetski, aéroport de la ville de Sovetski (Khantys-Mansis)
 Sovietskoïe, commune urbaine située au sud de la péninsule de Crimée.

Sovetskaïa peut faire référence à:
 la base antarctique Sovetskaïa
 Lac Sovetskaïa, un lac en Antarctique situé sous la station de recherche Sovetskaïa 
 , une montagne sur l'île Wrangel
 , une station du métro de Samara

Autres 
 Sovetskoïe champanskoïe, champagne soviétique.